Jan Jans (architect), een Nederlands architect;
Jan Jans (politicus), een Nederlands burgemeester.

Jan, Jans en de kinderen, een strip van Jan Kruis/Studio Kruis.